Yidnekachew Shimangus (nascido em 12 de fevereiro de 1978) é um jogador de futebol eritreu que atua como atacante. Atualmente joga pelo Adulis Club, equipe local.

Sua primeira partida pela seleção internacional foi no dia 4 de outubro de 1998, contra a seleção de Moçambique em Maputo, e terminou 3 a 1 para os donos da casa. Yidnekachew recebeu um cartão amarelo durante o jogo, além de também ter sido substituído aos 46 minutos (1' do segundo tempo) por Yonas Menshistab. No total, possui 18 jogos e 3 gols registrados.

Futebolistas da Eritreia